Pewny ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pewny (* 1967), österreichischer Politiker
 Michael Pewny (* 1963), österreichischer Jazzmusiker
 Olga Pewny (1872 – nach 1940), ungarische Opernsängerin (Sopran)